Sweet Charity (musical)
Sweet Charity (film)